Вэснию — гидроним:

 Вэснию (Веснию) — река в Ненецком автономном округе, приток реки Шапкиной.
 Вэснию (Вэсни-Ю) — река в Ненецком автономном округе, приток реки Море-Ю.